Естасион Палмира има више значења:

 Естасион Палмира (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Естасион Палмира (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику